Ку́бок Швейца́рії з футбо́лу (, , ) — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Швейцарії, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований у 1934 році.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт Кубка
 Кубок Швейцарії на RSSSF.com 

1934 у Швейцарії